Zelena stranka (Hrvatska)
 Zelena stranka (Urugvaj)